Saint Hilaire renvoie aux saints de la religion chrétienne , Hilaire aux patronymes, prénoms et papes

Saint-Hilaire désigne plusieurs lieux ou édifices et un patronyme, dont le nom est inspiré d'un  (généralement Hilaire de Poitiers).

Toponyme

Canada 
Trois municipalités du Canada comportent « Saint-Hilaire » dans leur nom :
 Saint-Hilaire, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick dans le village Saint-Hilaire.
 Saint-Hilaire-de-Dorset, paroisse canadienne du Québec
 Mont-Saint-Hilaire, ville canadienne du Québec
Le mont Saint-Hilaire est une réserve de biosphère situé à côté de Mont-Saint-Hilaire.

États-Unis 
 Saint-Hilaire, Minnesota

France 

En France, au , huit communes portent le simple nom de « Saint-Hilaire » :
 Saint-Hilaire, Allier ;
 Saint-Hilaire, Aude ;
 Saint-Hilaire, Doubs ;
 Saint-Hilaire, Haute-Garonne ;
 Saint-Hilaire, Haute-Loire ;
 Saint-Hilaire, Lot ;
 Saint-Hilaire, Puy-de-Dôme ;
 Saint-Hilaire, Essonne.

Auparavant, sept anciennes communes ont également porté ce nom de « Saint-Hilaire » :
 Saint-Hilaire, Charente, intégrée à Barbezieux-Saint-Hilaire ;
 Saint-Hilaire, Creuse, intégrée à Moutier-Rozeille ;
 Saint-Hilaire nommée aussi Saint-Hilaire du Touvet, Isère, intégrée à Plateau-des-Petites-Roches ;
 Saint-Hilaire, Lot-et-Garonne, intégrée à Villeneuve-sur-Lot ;
 Saint-Hilaire, Maine-et-Loire, intégrée à Saint-Hilaire-Saint-Florent ;
 Saint-Hilaire, Haute-Saône, intégrée à Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire ;
 Saint-Hilaire, Somme, intégrée à Lanches-Saint-Hilaire.

Soixante-cinq autres communes ont un nom composé qui débute par « Saint-Hilaire » :

 Saint-Hilaire-au-Temple, Marne
 Saint-Hilaire-Bonneval, Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-Cottes, Pas-de-Calais
 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Loire
 Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Hérault
 Saint-Hilaire-de-Brens, Isère
 Saint-Hilaire-de-Brethmas, Gard
 Saint-Hilaire-de-Briouze, Orne
 Saint-Hilaire-de-Chaléons, Loire-Atlantique
 Saint-Hilaire-de-Clisson, Loire-Atlantique, autrefois dénommée Saint-Hilaire-du-Bois
 Saint-Hilaire-de-Court, Cher
 Saint-Hilaire-de-Gondilly, Cher
 Saint-Hilaire-de-la-Côte, Isère
 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Gironde
 Saint-Hilaire-de-Lavit, Lozère
 Saint-Hilaire-de-Loulay, Vendée
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, Lot-et-Garonne
 Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée
 Saint-Hilaire-des-Landes, Ille-et-Vilaine
 Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée
 Saint-Hilaire-d'Estissac, Dordogne
 Saint-Hilaire-de-Villefranche, Charente-Maritime, ancienne Saint-Hilaire-Brizambourg.
 Saint-Hilaire-de-Voust, Vendée
 Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Gard
 Saint-Hilaire-du-Bois, Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-du-Bois, Gironde
 Saint-Hilaire-du-Harcouët, Manche
 Saint-Hilaire-du-Maine, Mayenne
 Saint-Hilaire-du-Rosier, Isère
 Saint-Hilaire-en-Lignières, Cher
 Saint-Hilaire-en-Morvan, Nièvre
 Saint-Hilaire-en-Woëvre, Meuse
 Saint-Hilaire-Foissac, Corrèze
 Saint-Hilaire-Fontaine, Nièvre
 Saint-Hilaire-la-Croix, Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire-la-Forêt, Vendée
 Saint-Hilaire-la-Gérard, Orne
 Saint-Hilaire-la-Gravelle, Loir-et-Cher
 Saint-Hilaire-la-Palud, Deux-Sèvres
 Saint-Hilaire-la-Plaine, Creuse
 Saint-Hilaire-la-Treille, Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-le-Château, Creuse
 Saint-Hilaire-le-Châtel, Orne
 Saint-Hilaire-le-Grand, Marne
 Saint-Hilaire-le-Lierru, Sarthe
 Saint-Hilaire-le-Petit, Marne
 Saint-Hilaire-les-Andrésis, Loiret
 Saint-Hilaire-les-Courbes, Corrèze
 Saint-Hilaire-les-Monges, Puy-de-Dôme
 Saint-Hilaire-les-Places, Haute-Vienne
 Saint-Hilaire-le-Vouhis, Vendée
 Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Nord
 Saint-Hilaire-Luc, Corrèze
 Saint-Hilaire-Petitville, Manche
 Saint-Hilaire-Peyroux, Corrèze
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Loiret
 Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Loire
 Saint-Hilaire-sous-Romilly, Aube
 Saint-Hilaire-sur-Benaize, Indre
 Saint-Hilaire-sur-Erre, Orne
 Saint-Hilaire-sur-Helpe, Nord
 Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Loiret
 Saint-Hilaire-sur-Risle, Orne
 Saint-Hilaire-sur-Yerre, Eure-et-Loir
 Saint-Hilaire-Taurieux, Corrèze

Cinq anciennes communes avaient un nom composé qui débutait par « Saint-Hilaire » :
 Saint-Hilaire-d'Ayat, Puy-de-Dôme appelée aujourd'hui Ayat-sur-Sioule
 Saint-Hilaire-de-Mortagne, ancienne commune de la Vendée fusionnée avec Évrunes à Mortagne-sur-Sèvre depuis 1964.
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Lys-Haut-Layon
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancienne commune française de la Vendée, aujourd'hui intégrée à La Caillère-Saint-Hilaire
 Saint-Hilaire-Saint-Florent, Maine-et-Loire ancienne commune de plein exercice, aujourd'hui commune associée à Saumur, site de l'ancienne abbaye Saint-Florent-le-Jeune.

Une commune qui avait un nom composé débutant par « Saint-Hilaire » a changé de nom :
 Saint-Hilaire-d'Ayat, Puy-de-Dôme est appelée aujourd'hui Ayat-sur-Sioule.

Enfin, dix communes ou anciennes communes françaises ont un nom qui se termine par « Saint-Hilaire » :
 Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente
 Champagné-Saint-Hilaire, Vienne
 Fargues-Saint-Hilaire, Gironde
 Ferrières-Saint-Hilaire, Eure
 La Caillère-Saint-Hilaire, Vendée
 Lanches-Saint-Hilaire, Somme
 Montgru-Saint-Hilaire, Aisne
 Talmont-Saint-Hilaire, Vendée
 Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, Haute-Saône
 La Varenne-Saint-Hilaire, Val-de-Marne ancienne commune aujourd'hui devenue un quartier de Saint-Maur-des-Fossés

Édifices religieux

Abbayes

Églises

Divers 
 Saint-Hilaire, station de sports d'hiver située en Isère.

Patronyme 

 Armand de Mormès de Saint-Hilaire (1652-1740), militaire et mémorialiste français ;
Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire (1766-1809), général d'empire ;
Augustin François César Prouvencal de Saint-Hilaire dit Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853, botaniste français ;
Ricard de Saint-Hilaire (1779-1849), poète français ;
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805-1895), philosophe, journaliste et homme politique français ;
Paul de Saint-Hilaire (1926-), historien belge ;
 Gilles Saint-Hilaire (1948-), physicien et inventeur québécois.

 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), zoologiste français ;
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), zoologiste français, fils du précédent ;
 Albert Geoffroy Saint-Hilaire (1835-1919), zoologiste français, fils du précédent.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme